

Cinéma 
Some Like It Hot est le titre de plusieurs films :

Some Like It Hot, un film de George Archainbaud sorti en 1939.
Some Like It Hot, dont le titre français est Certains l'aiment chaud, un film de Billy Wilder sorti en 1959.

Musique 
Some Like It Hot, un album de jazz West Coast de Barney Kessel sorti en 1959.

Homonymie de titre